Пьянетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьянетти, Гаспаре Бернардо (1780—1862) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
  (род. 1858) — итальянский анархист и массовый убийца.